Municipio de Yell puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Yell (condado de Boone, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Boone.
 Municipio de Yell (condado de Webster, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Webster.